Елизабет фон Насау () може да се отнася за:

 Елизабет фон Насау († 1295), дъщеря на граф Хайнрих II „Богатия“ фон Насау, съпруга на Герхард III фон Епщайн
 Елизабет фон Насау-Саарбрюкен (1459 – 1479), дъщеря на граф Йохан II фон Насау-Саарбрюкен, съпруга на херцог Вилхелм II фон Юлих-Берг
 Елизабет Насау-Диленбург (1488 – 1559), дъщеря на граф Йохан V фон Насау-Дилленбург, съпруга на граф Йохан III фон Вид-Рункел
 Елизабет фон Насау-Диленбург (1542 – 1603), дъщеря на граф Вилхелм I „Богатия“ фон Насау-Диленбург, съпруга на граф Конрад фон Золмс-Браунфелс
 Елизабет фон Насау-Висбаден († 1389), дъщеря на граф Адолф I фон Насау-Висбаден-Идщайн, съпруга на граф Дитер VIII фон Катценелнбоген
 Елизабет фон Насау-Вайлбург-Висбаден († 1359), дъщеря на граф Герлах I фон Насау-Висбаден, съпруга на граф Лудвиг фон Хоенлое-Уфенхайм-Шпекфелд
 Елизабет фон Насау-Хадамар († 1412), абатиса в Есен, дъщеря на граф Йохан фон Насау-Хадамар
 Елизабет фон Насау-Зиген (1584 – 1661), дъщеря на граф Йохан VII фон Насау-Зиген, съпруга на граф Кристиан фон Валдек-Вилдунген
 Елизабет фон Насау-Диленбург (1564 – 1611), дъщеря на граф Йохан VI „Стари“ фон Насау-Диленбург, съпруга на Филип IV фон Насау-Саарбрюкен и на граф Волфганг Ернст I фон Изенбург-Бюдинген
 Йоханета Елизабет фон Насау-Диленбург (1593 – 1654), дъщеря на граф Йохан VI „Стари“ фон Насау-Диленбург, съпруга на граф Конрад Гумпрехт фон Бентхайм-Лимбург
 Йохана Елизабет фон Насау-Хадамар (1619 – 1647), дъщеря на граф/княз Йохан Лудвиг фон Насау-Хадамар, съпруга на княз Фридрих фон Анхалт-Бернбург-Харцгероде

Източници